Скотт Янг (; род. 1 октября 1967, Клинтон) —  бывший американский хоккеист, игравший на позиции крайнего нападающего. Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991) и «Колорадо Эвеланш» (1996).

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 1986 года был выбран в 1-м раунде под общим 11-м номером клубом «Хартфорд Уэйлерс». После выбора на драфте вернулся в команду «Бостон Юниверсити Терьерс», в которой продолжил свою карьеру.

С 1988 по 1990 годы играл за «Хартфорд Уэйлерс», он был обменян в «Питтсбург Пингвинз», с которым стал в 1991 году обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии со счётом 4-2 была обыграна «Миннесота Норт Старз».

В 1992 году был обменян в «Квебек Нордикс», в 1995 году клуб стал называться в «Колорадо Эвеланш». В составе «Колорадо» в 1996 году он выиграл свой второй Кубок Стэнли в карьере; в финальной серии со счётом 4-0 была обыграна «Флорида Пантерз».

В 1997 году был обменян в «Майти Дакс оф Анахайм», за который отыграл один сезон.

С 1998 по 2002 год играл за «Сент-Луис Блюз»;в сезоне 2000/2001 он показал высокую результативность заработав 73 очка (40+33) за регулярный сезон.

5 июля 2002 года подписал двухлетний контракт с «Даллас Старз». В составе «Далласа» он отыграл два сезона до 2004 года, когда из-за локаута был отменён сезон в НХЛ.

13 сентября 2005 года вернулся в «Сент-Луис Блюз», с которым заключил однолетний контракт. По окончании сезона завершил хоккейную карьеру игрока.

Международная 
В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-1985, МЧМ-1986 и МЧМ-1987;в 1986 году он стал бронзовым призёром турнира, а в 1987 году вошёл в символическую сборную по итогам турнира.

В составе сборной США играл на ЧМ-1987, ЧМ-1989 и ЧМ-1994, на которых американцы остались без медалей.

Играл за сборную на ОИ-1988, ОИ-1992 и ОИ-2002; в 2002 году в составе сборной завоевал серебряные медали.

Играл за сборную на КМ-1996, который выиграл в составе свой сборной.

После завершения карьеры 
В качестве тренера работал с команды Школы Святого Марка, которая в 2015 и 2016 году выиграла свой чемпионат.

С 2017 года в Зале хоккейной славы США.

28 июля 2017 год стал директором по развитию игроков в «Питтсбург Пингвинз».

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Хоккейные правые нападающие
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки «Квебек Нордикс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Ландсхут»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Мемфис РиверКингз»
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»